В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Гельгу Мастгофф 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Гельга Мастгофф (фінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Гельга Гесль (півфінал)

 Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
 Карен Крантцке (1-ше коло)
 Валері Зігенфусс (чвертьфінал)
 Крістіна Сандберг (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA German Open